Петросимония сибирская () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение, покрытое тонкими и длинными (½—1¼, реже 1½ мм длиной) отстоящими или реже прилегающими волосками и оттого серовато-беловатое. Волоски очень мелко-зазубренные (что видно лишь под сильным увеличением), двуконечные; длинный конец их в 4—8 и более раз превышает короткий. Стебель прямой, от основания ветвистый, с супротивными и попарно накрест лежащими, в узлах не ломкими ветвями, 10—40 (и более) см высотой. Листья супротивные, узкие, нитевидные, полуцилиндрические, на кончике заострённые, при основании расширенные и перепончатые, 2—5 см длиной и около 1½ мм шириной, более или менее сильно отклонённые, нередко изогнутые, прицветные немного короче.

Прицветники значительно короче прицветных листьев и немного длиннее околоцветника, яйцевидные или эллиптические, лодочковидно вогнутые, по краям перепончатые, потом твердеющие, на верхушке почти шиловидно-суженные и отогнутые. Околоцветник 5-раздельный, плёнчатый, на верхушке волосистый, около 4 мм длиной; два внутренних листочка его более узкие, ланцетовидные: наружные — яйцевидные, длинно заострённые, в нижней половине по отцветании твердеющие, делающиеся хрящеватыми. Тычинок 5, с нитями в 1½—2 раза длиннее околоцветника (около 8 мм длиной); пыльники линейно-продолговатые, с расходящимися внизу гнёздами и на верхушке с очень маленьким перепончатым туповатым цельным или 2-зубчатым придатком.

Распространение и экология 
Западная Сибирь, Средняя и Центральная Азия. Обитает на засоленных почвах и солончаках в безлесной зоне степной области и в пустынно-степной области.

Синонимы 
 
 
 
 , nom. nud.

Примечания

Литература 
 
 

Маревые
Флора Азии